«Алматы» () — мужской волейбольный клуб из Алматы, выступающий в
Национальной лиге Казахстана.

История 
Команда «Алматы», является преемником команды «Алматиночка АС — КазНУ» созданной в сентябре 2006 г. Игроки являются студентами таких учебных заведений как, Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби, Академия туризма, физической культуры и спорта, Казахской академии транспорта и коммуникации и другие учебные заведения.

ТОО "Волейбольный клуб «Алматы» создан на базе волейбольной команды «Алматиночка» в марте 2013 года, путём слияния 2-х мужских команд национальной и высшей лиги.

Достижения 
  Чемпион Казахстана (6) — 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  Серебряный призёр Кубка АVC (2) — 2008, 2011

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Волейбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Алма-Аты